Мар'їне, Мар'їно () — назва ряду географічних об'єктів, походить від російського жіночого імені Мар'я ().

Мар'їне — село, Мінська область, Пуховицький район

Села:
 Мар'їне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Мар'їне — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Мар'їне — Полтавська область, Глобинський район
 Мар'їне — Полтавська область, Котелевський район
 Мар'їне — Сумська область, Краснопільський район
 Мар'їне — Харківська область, Богодухівський район, Улянівська сільська рада
 Мар'їне — Харківська область, Богодухівський район, Шарівська селищна рада
 Мар'їне — Херсонська область, Високопільський район

Селище:
 Мар'їне — Сумська область, Сумський район

Інше:
 Мар'їне — пасажирська зупинна платформа Сумської дирекції Південної залізниці

Мар'їне — палацово-парковий архітектурний комплекс поблизу села Івановське, Рильського району, Росія
 Мар'їно — присілок Сафоновського району Смоленської області
 Мар'їне — село Карпогорського сільського поселення Пінезького району, Архангельської області.
 Мар'їно — село у міському поселенні Електроуглі Ногінського району Московської області
 Мар'їно — станція Люблінсько-Дмитрівської лінії Московського метрополітену

Див. також 
 Мар'їне Село